Die BGL Luxembourg Open 2009 waren die 14. Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen in Luxemburg. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Es fand zeitgleich mit dem Kremlin Cup 2009 in Moskau, Russland vom 19. bis zum 25. Oktober 2009 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Jelena Dementjewa und im Doppel die Paarung bestehend aus Sorana Cîrstea und Marina Erakovic.

Im Einzel gewann Timea Bacsinszky gegen Sabine Lisicki mit 6:2, 7:5 und im Doppel Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová gegen Vladimíra Uhlířová / Renata Voráčová mit 1:6, 6:0, [10:7].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Roeser